U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu U.S. National Indoor Tennis Championships rozgrywany w dniach 18–24 lutego 2013 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 1 212 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013

ca:U.S. National Indoor Tennis Championship 2013